Чечёрский — посёлок Кузовлёвского сельского поселения Лев-Толстовского района Липецкой области.

Расположен вдоль шоссе Лев Толстой — Первомайское.

Возник в 1930-х годах. В 1932 году это был посёлок Но́вые Чечеры, так как населили его переехавшие жители села Чечеры. Позже название поменялось на Чечёрский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района